Hättskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hättskär (Vårdö, Åland), 
 Hättskär, Iniö, Åboland, 
 Hättskär, Korpo, Åboland,

Se även
Hattskär
Hästskär

Robotskapade Finlandförgreningar